Paikuse (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Paikuse (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Pärnu